Chloe, Chloé oder Chloë steht für:

 Chloe, US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, siehe Chloe Bailey
 Chloe (Name), weiblicher Vorname
 Chloé (Unternehmen), französisches Modehaus
 Chloe (Pornodarstellerin) (* 1971), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Chloe (Film), US-amerikanischer Erotikthriller (2009)
 (402) Chloë, Asteroid des Hauptgürtels

Chloe ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chloe (Louisiana), im Calcasieu County
 Chloe (Missouri), im St. Clair County
 Chloe (West Virginia), im Calhoun County

Siehe auch:
 Daphnis und Chloe